Бершадский — топонимическая фамилия, связанная происхождением с местечком Бершадь.

Известные носители:
 Бершадский, Александр Моисеевич (род. 1938) — учёный в области информатики, доктор технических наук.
 Бершадский, Владимир Данилович (1903—1946) — генерал-майор медицинской службы (1943).
 Бершадский, Григорий Соломонович (1895—1963) — советский художник.
 Бершадский, Израиль Давидович (род. 1934) — композитор.
 Бершадский, Лазарь Исаакович (1937—1992) — советский материаловед.
 Бершадская, Мария Владимировна (род. 1970) — белорусская детская писательница.
 Бершадский, Рудольф Юльевич (1909—1979) — русский советский писатель, сценарист, сын Ю. Р. Бершадского.
 
 Бершадский, Юлий (Иоиль-Рувин) Рафаилович (1869—1956) — русский и советский живописец и педагог.

 Бершадская, Татьяна Сергеевна (1921—2021) — советский и российский музыковед, дочь С. В. Бершадского.
 Бершадская-Столяр, Анна Юльевна (1907—1970) — советская художница, дочь Ю. Р. Бершадского.

Примечания